«Родня» — короткометражный мультфильм Инны Пшеничной и Анатолия Солина, седьмой и последний мультфильм из цикла, часто упоминаемого в сети под названием «Вертепъ».

Сюжет 
Жили-были два брата: богатый и бедный. Однажды денежное положение последнего стало совсем плохим. Чтобы хоть как-то прокормить себя и жену, проработал он неделю на богатого брата. Однако тот угостил труженика лишь рюмкой водки и куском хлеба. По дороге домой бедный брат встретил свою Нужду в виде старухи, которую хитростью поймал и спрятал. После этого он разбогател. Узнав об этом, а также о секрете достатка, богатый брат из зависти освободил Нужду и приказал ей идти к хозяину. Однако та отказалась и начала приставать к своему спасителю. В связи с этим богатый брат лишился всякого достатка.

Съёмочная группа

Интересные факты 
 В начале мультфильма можно заметить персонажей из предыдущих мультфильмов в цикле.

См. также 
 1990 — «Сладкая репа»
 1991 — «Николай Угодник и охотники»
 1991 — «Гостья»
 1992 — «Бабья работа»
 1992 — «Простой мужик»
 1993 — «Два жулика»
 1993 — «Родня»

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы России 1993 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультипликационные фильмы ТО «Экран» РГТРК «Останкино»